Памятник труженикам тыла — памятник в городе Петропавловск-Камчатский Камчатского края.

История 
Открытие монумента состоялось 22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, в городском Парке Победы. Памятник символизирует труд жителей Камчатки в тылу во время Великой Отечественной войны. На его изготовление, доставку и установку было собрано порядка  Инициаторами проекта выступила общественная организация «Петропавловск-Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов».

В церемонии открытия приняли участие жители города, ветераны войны и труда, представители исполнительной и законодательной власти Камчатского края, общественных организаций. Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко сказал:

«Монумент символизирует вклад жителей Камчатки в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Мы отдаем дань уважения людям, которые жили и трудились для фронта, терпели лишения и голод, вложили часть своей жизни в общую Победу. Каждый, у кого в семье есть родные и близкие — труженики тыла, — смогут прийти сюда и поклониться их светлой памяти».

Описание 

Памятник из термостойкого пластика был изготовлен в Оренбурге и доставлен на Камчатку. Установлен на невысоком каменном постаменте. Скульптурная группа из нескольких фигур, среди которых оленевод, рыбак и женщина с подростком, символизирует труд жителей Камчатки в тылу во время войны. Все они стоят на фоне носовой части морского корабля с якорями в клюзах. Оленевод изображён с винтовкой в руках, рыбак держит сети, мальчик наматывает корабельный канат на кнехт.

На лицевой части постамента написано: «„Труженикам тыла 1941−1945 годов“ участникам трудового фронта Камчатки в годы Великой Отечественной войны». На площадке, вымощенной тротуарной плиткой, установлена мемориальная доска с перечнем предприятий и организаций Петропавловска-Камчатского, участвовавших в создании этого монумента.

Примечания

Ссылки 
 Монумент труженикам тыла открыли на Камчатке в День памяти и скорби 
 Памятник труженикам тыла с фигурами оленевода и рыбака открыли на Камчатке 
 Как парк Победы в краевом центре превращается в парк недоразумений 

труженикам тыла
Петропавловск-Камчатский
Здания и сооружения Петропавловска-Камчатского
Здания и сооружения, построенные в 2019 году в России
2010-е годы в Камчатском крае
Скульптуры 2019 года
Скульптуры по алфавиту